De UEFA Europa League 2012/13 was het vierde seizoen van deze Europese voetbalcompetitie voor clubs onder deze naam.

De finale werd gespeeld in de Amsterdam ArenA in Amsterdam. Chelsea FC versloeg SL Benfica met 2-1.

Data 

Alle lotingen zullen plaatsvinden in het UEFA hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland, tenzij anders vermeld.

Teams 
Onderstaande tabel geeft de reeds bekende deelnemers aan deze editie weer en toont in welke ronde de club minimaal zal instromen.

Deelnemers per land 
Een totaal van 195 teams van 53 bonden zal meedoen aan deze editie van de Europa League. De verdeling gaat op basis van de ranglijst van de UEFA-coëfficiënten. Hierbij wordt gekeken naar de Europese prestaties van seizoen 2006/07 tot en met 2010/11.

Hieronder de verdeling van de plaatsen:
Van de bonden 1–6 kwalificeerden zich drie teams.
Van de bonden 7-9 kwalificeerden zich vier teams.
Van de bonden 10-51 kwalificeerden zich drie teams, behalve Liechtenstein (1 team).
Van de bonden 52-53 kwalificeerden zich twee teams.
De winnaar van de vorige editie, de titelverdediger, kwalificeert zich automatisch voor de groepsfase van het toernooi indien zij geen UEFA Champions League-ticket heeft verkregen voor dit seizoen.
De top drie van de UEFA Fair Playklassement krijgen elk nog een extra ticket.
33 teams die in de UEFA Champions League 2012/13 worden uitgeschakeld plaatsen zich voor de Europa League (8× Laatste 32, 10× Groepsfase en 15× play-offronde).

Ranglijst

Kwalificatieronde 
De kwalificatierondes bestaan uit vier fases, te weten de 1e, 2e en 3e voorronde en de play-offronde.

1e voorronde 
Aan deze ronde doen 74 teams mee. De 37 winnaars plaatsen zich voor de tweede voorronde.

|}

3e voorronde 
Er stromen 18 teams in naast de 40 winnaars uit de tweede voorronde; in totaal doen 58 teams aan deze ronde mee. De 29 winnaars plaatsen zich voor de play-offronde.

|}

 De wedstrijd Anorthosis Famagusta - Dila Gora werd gestaakt in de 83e minuut na rellen van de supporters van Anorthosis. De UEFA besliste Anorthosis te weren uit de Europa League*

Play-offronde 
Er stromen 33 teams in (waaronder 14 teams uit de derde voorronde Champions League) naast de 29 winnaars uit de derde voorronde; in totaal doen 62 teams aan deze ronde mee. De 31 winnaars plaatsen zich voor de groepsfase.

|}

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
 Potindeling

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Poule G

Poule H

Poule I

Poule J

Poule K

Poule L

Zestiende finales 

|}

Achtste finales 

|}

Kwartfinales 

|}

Halve finales 

|}

Finale

Kampioen

Prijzengeld 
Naast tv-inkomsten die erg variabel zijn per club en per land (zgn. Market Pool), zijn er nog vaste bedragen die gewonnen kunnen worden naargelang de prestaties van de deelnemende clubs als prijzengeld. Deze gelden worden in het Europa League seizoen 2012/13 door de UEFA als volgt verdeeld, indien de genoemde ronde bereikt wordt:

 1e voorronde: € 100.000
 2e voorronde: € 100.000
 3e voorronde: € 100.000
 Play-offronde: € 100.000
 Startgeld: € 1.300.000
 Groepsfase overwinning: € 200.000
 Groepsfase gelijkspel: € 100.000
 Groepsfase winnaar: € 400.000
 Groepsfase runners-up: € 200.000
 2e ronde: € 200.000
 Achtste finale: € 350.000
 Kwartfinale: € 450.000
 Halve finale: € 1.000.000
 Finale winnaar: € 5.000.000
 Finale verliezer: € 2.500.000

Verdiensten Nederlandse clubs 2012/13 
Boven op het prijzengeld verdienen de clubs nog geld aan de marketpool (tv-rechten) deze zijn hier niet in meegenomen

Verdiensten Belgische clubs 2012/13 
Boven op het prijzengeld verdienen de clubs nog geld aan de marketpool (tv-rechten) deze zijn hier niet in meegenomen

Statistieken

Topschutters 
<small>Bijgewerkt t/m 15 mei 2013

Scheidsrechters

Aantal deelnemers per land per ronde 

Europacupvoetbal 2012/13
UEFA Europa League